Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 2012 je dvaindvajseto svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki se je četrtič odvijalo na letalnici Vikersundbakken v Vikersundu, Norveška, med 23. in 26. februarjem 2012. Na posamični tekmi, izpeljani v dveh od predvidenih štirih serij, je naslov svetovnega prvaka osvojil Robert Kranjec, srebrno medaljo Rune Velta, bronasto pa Martin Koch.

Rezultati

Posamična tekma

Ekipna tekma

Sklici in opombe

Zunanje povezave

Uradna spletna stran

2012
2012 v športu
Športne prireditve na Norveškem